

Informacje ogólne 
 Dodatkowym tytułem wicehrabiego Ridley jest:
 baron Wensleydale
 Rodową siedzibą wicehrabiów Ridley jest Blagdon Hall niedaleko Cramlington w Northumberland

Baroneci Ridley of Blagdon
 1756–1763: Matthew White, 1. baronet
 1763–1813: Matthew White Ridley, 2. baronet
 1813–1836: Matthew White Ridley, 3. baronet
 1836–1877: Matthew White Ridley, 4. baronet
 1877–1904: Matthew White Ridley, 5. baronet

Wicehrabiowie Ridley 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1900–1904: Matthew White Ridley, 1. wicehrabia Ridley
 1904–1916: Matthew White Ridley, 2. wicehrabia Ridley
 1916–1964: Matthew White Ridley, 3. wicehrabia Ridley
 1964–2012: Matthew White Ridley, 4. wicehrabia Ridley
 od 2012: Matthew White Ridley, 5. wicehrabia Ridley
Następca 4. wicehrabiego Ridley: Matthew White Ridley (ur. 1993)

Linki zewnętrzne 
 

Ridley